In 1994/95 werd het 57ste professionele voetbalkampioenschap georganiseerd in Frankrijk. Dit seizoen werd het driepuntensysteem ingevoerd. AS Saint-Étienne bleef in de hoogste klasse omdat kampioen van de tweede klasse Olympique Marseille niet kon promoveren door financiële problemen.

Ranglijst

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Aantal goals per speelronde

Scheidsrechters

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1994/95 uitkwamen in de Division 1.

FC Nantes

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Nantes, die in het seizoen 1994/95 onder leiding van trainer-coach Jean-Claude Suaudeau voor de zevende keer in de clubgeschiedenis de Franse landstitel wonnen.

Zie ook
Coupe de France 1994/95
Coupe de la Ligue 1994/95

Frans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1994/95